Ratchet & Clank (computerspelserie), een computerspelserie van Insomniac Games
 Ratchet & Clank (2002), het eerste spel uit bovengenoemde serie
 Ratchet & Clank (2016), een spel uit bovengenoemde serie uit 2015
 Ratchet & Clank (film), een film uit 2016, met de personages uit het computerspel